Greenville puede referirse a:

Geografía

Estados Unidos 
 Greenville, ciudad del estado de Carolina del Sur;
 Greenville, ciudad del estado de Carolina del Norte;
 Greenville, ciudad del estado de Ohio;
 Greenville, varias localidades en el estado de Nueva York;
 Greenville, pueblo en el estado de Nuevo Hampshire;
 Greenville, lugar designado por el censo en el estado Rhode Island;
 Greenville, ciudad del estado de Texas;
 Greenville, borough del estado de Pensilvania;
 Greenville, ciudad del estado de Misisipi;
 Greenville, ciudad del estado de Míchigan.

Liberia 
 Greenville, capital del condado de Sinoe.

Clubes deportivos 
 Greenville Groove, equipo desaparecido de baloncesto de la NBA Development League de Greenville, Carolina del Sur.

Militar 
 Greenville, destructor alemán hundido por un submarino inglés.